Rápolt, község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Rápolt, férfikeresztnév